Xing’an bezeichnet:

die ehemalige chinesische Provinz Xing’an, siehe Xing’an (Provinz) 
den Hinggan-Bund (兴安盟) im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China, siehe Hinggan
den Kreis Xing’an (兴安县) der bezirksfreien Stadt Guilin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Xing’an (Guilin)
den Stadtbezirk Xing’an (兴安区) der bezirksfreien Stadt Hegang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xing’an (Hegang)
die Großgemeinden
 Xing’an (兴安镇) im Stadtbezirk Gaocheng in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xing’an (Gaocheng)
 Xing’an (兴安镇) im Kreis Mohe in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xing’an (Mohe)
 Xing’an (兴安镇) im gleichnamigen Kreis im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Xing’an (Xing’an)
die Gemeinden
 Xing’an (兴安乡) im Kreis Jixian in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xing’an (Jixian)
 Xing’an (兴安乡) der Stadt Wudalianchi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xing’an (Wudalianchi)
die Straßenviertel
 Xing’an (兴安街道) der Stadt Anqiu in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xing’an (Anqiu)
 Xing’an (兴安街道) im Kreis Hengfeng in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xing’an (Hengfeng)
 Xing’an (兴安街道) im Stadtbezirk Songshan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China, siehe Xing’an (Songshan)
 Xing’an (兴安街道) im Stadtbezirk Xinqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xing’an (Xinqing)
 Hinggan, chinesisch Xing’an (兴安街道), im Stadtbezirk Aihui in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Hinggan (Aihui)
 Hinggan, chinesisch Xing’an (兴安街道), der Stadt Ulanhot in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China, siehe Hinggan (Ulanhot)

Siehe auch:
Hinggan (Begriffsklärung)
Xingan, Xin’an, Xin’an Jiang